Свято-Троицкий храм — православный храм в агрогородке Телуша Бобруйского района Могилевской области . Находится в центре агрогородка.

История 
Он был построен в 1902 году из кирпича. Восстановлен в 1990-х годах. К нему относили Михайловскую церковь в деревне Панкратовичи.

Архитектура 
Памятник архитектуры московско-ярославского направления ретроспективного русского стиля . Ржавый постамент из розового песчаника . Однозальный храм с полукруглой апсидой и боковой ризницей, трапезной и звонницей над притвором . В объемно-пространственной композиции доминирует двухъярусная ( восемь на четыре) шатровая звонница с луковичным оголовком. Кубический объем молельного зала перекрыт покатой 4-скатной крышей с 5 луковичными куполами. Стены симметрично испещрены тройными закомарами . В пластическом оформлении фасадов много кирпичного декора: арки, профилированные карнизы и пояса, полуколонны, ниши. Низкая полукруглая апсида с пирамидальной крышей и неф украшены арочными фризами . Прямоугольные оконные проемы обрамлены массивными пластиковыми молдингами с «бочками» и килевидными гранями.

Внутри молельный зал перекрыт сводчатым нефом . Апсида отличается трехъярусным иконостасом. В 1-м ярусе звонницы с восьмигранным замкнутым сводом разделены боковые помещения колокольни и лестничной клетки.

Литература 

 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі / АН БССР. Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору; Рэд. кал.: С. В. Марцэлеў (гал. рэд.) і інш. — Мн.: БелСЭ, 1986. — Магілёўская вобласць. — 408 с., іл.
 Праваслаўныя храмы Беларусі : энцыклапедычны даведнік / А. М. Кулагін; [рэдакцыйны савет: Г. П. Пашкоў, Л. В. Календа]. — Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 2007. — 653 с. 2000 экз. ISBN 978-985-11-0389-4

Ссылки 

 
 

Телуша
1902 год в Белоруссии
Википедия:Ссылка на Викисклад непосредственно в статье
Страницы с непроверенными переводами